John Reardon ist der Name folgender Personen:

* John Reardon (Sänger) (1930–1988), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton) und Schauspieler 
 John Reardon (Schauspieler) (* 1975), kanadischer Footballspieler und Schauspieler